Slovo hláska má více významů.

 hláska – základní jednotka zvukové stránky řeči
 hláska (obranná) – strážní, pozorovací hlídka (hlásící situaci – primárně bez bojového nasazení) a stanoviště, zpravidla věž u opevnění středověkých měst, hradů aj. Podle toho nesou název „Hláska“ různá místa (pomístní jméno, toponymum aj.; viz níže Sídelní útvary).
 hláska (dopravna) – dopravna na železniční trati
 SOS hláska – hláska tísňového volání, např. dálniční hláska

Hrady, věže, vyvýšená místa
 Zlenice-Hláska – zřícenina hradu nad Sázavou na území obce Senohraby v okrese Praha-východ
 Hláska (Opava) – sídlo magistrátu města Opavy
 Hláska (Potštát) – věž v Potštátu v okrese Přerov
 Hláska (Roudnice nad Labem) - věž
 Hláska (Adršpašské skály) – skalní útvar v Adršpašských skalách
 Pevnost Aglarond (Hláska) v Helmově žlebu v románu a filmu Pánu prstenů, kde se odehrála Bitva u Hlásky.

Sídelní útvary
 Hláska (Liberk) – část obce Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Hláska (Olšovice) – část obce Olšovice v okrese Prachatice

Časopisy

 Hláska (časopis) – zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka)
 Hláska (zpravodaj) – statutárního města Opavy

Související články 

 Věž Hláska (rozcestník)

Externí odkazy